India
 Ammapettai – città del distretto di Erode, Tamil Nadu
 Ammapettai – città del distretto di Thanjavur, Tamil Nadu